Вілла́р-сюр-Вар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний схід від Марселя, 30 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 289 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 663,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллар-сюр-Вар на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар-сюр-Вар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-сюр-Вар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Віллар-сюр-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Віллар-сюр-Вар на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Віллар-сюр-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи